Sierakówko ist der Name zweier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Sierakówko (Połajewo) (ehemals Zirkowko, Kreis Scharnikau (Wartheland))
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Sierakówko (Sianów) (ehemals Zirchow B, kreis Schlawe in Pommern)